Ballenas steht für:
Ballenas Islands vor British Columbia
CF Ballenas Galeana, Fußballverein in Mexiko